1. florbalová liga žen 1996/97 byla 3. ročníkem nejvyšší ženské florbalové soutěže v Česku.

Vítězem ročníku se stejně jako v obou předchozích ročnících stal tým Tatran Střešovice.

Soutěž se hrála systémem každý s každým.

Konečné pořadí

Odkazy

Reference

Související články 
 1. florbalová liga žen
 1. florbalová liga mužů 1996/97

Externí odkazy 
 Oficiální stránky Extraligy žen

Česká florbalová extraliga žen
Florbal v Česku v roce 1996
Florbal v Česku v roce 1997